Кике́рино — топоним в России:

 Кикерино — посёлок Волосовского района Ленинградской области.
 Кикерино — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.

См. также 
 Большое Кикерино
 Малое Кикерино
 Отделение Совхоза «Кикерино»